Шайдана () — село в Жамбылском районе Жамбылской области Казахстана. Входит в состав сельского округа Карасу. Код КАТО — 314061800.

Население 
В 1999 году население села составляло 789 человек (387 мужчин и 402 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 470 человек (241 мужчина и 229 женщин).

Примечания 

Населённые пункты Жамбылского района (Жамбылская область)